

Patronyme
 André Guillaumin (1885-1974), botaniste français
 Armand Guillaumin (1841-1927), peintre français
 Claude Guillaumin (1842-1927), caricaturiste français connu sous le pseudonyme de Pépin
 Claude Guillaumin (1929-2012), journaliste français
 Colette Guillaumin (1934-2017 ), sociologue et féministe française
 Émile Guillaumin (1873-1951), paysan et écrivain français
 Gilbert Guillaumin (1801-1864), éditeur français 
 Jean Guillaumin (19?? - ) psychologue et psychanalyste français.

Toponymes
 Collège Émile Guillaumin, Moulins (Allier)
 Collège Émile Guillaumin, Cosne-d'Allier (Allier)

Homonymie de toponyme